Classe peut désigner :

Sciences 
 En biologie, une classe est un niveau de subdivision de la classification des êtres vivants. Une classe est incluse dans un embranchement et contient des ordres. Exemple : la classe des mammifères.
 En chimie, on regroupe les alcools en trois classes selon le nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel.
 En cristallographie, la classe cristalline est utilisée pour classer les groupes d'espace, qui décrivent la symétrie de la structure atomique d'un cristal.
 En informatique, la classe est un des concepts de base de la programmation orientée objet. On appelle classe un ensemble d'objets partageant certaines propriétés (les méthodes et les attributs).
 En linguistique, on parle de classes pour certaines langues, notamment bantoues (ex : lingala), où la notion de genre est plus riche que le traditionnel masculin / féminin / neutre.
 En mathématiques, 
 une classe est une notion qui généralise la notion d'ensemble,
la théorie du corps de classes est une branche majeure de la théorie algébrique des nombres,
 pour une relation d'équivalence définie sur un ensemble donné, un sous-ensemble de celui-ci, dont tous les éléments sont en relation et auquel appartient tout élément en relation à l'un de ses éléments, est une classe d'équivalence,
 les classes de régularité donnent une classification des fonctions en fonction de la régularité de leurs dérivées successives,
 en statistique, une classe est un intervalle de données.
 En sociologie, une classe sociale est une subdivision de la société reposant sur la position sociale de ses membres.

Techniques 
 En réseau informatique, on parle de classe d'adressage.
 En construction navale, une classe de navire est une série de bateaux partageant les mêmes caractéristiques, car conçu sur les mêmes plans.
 Dans les transports, la classe désigne le niveau de confort dont dispose le passager :  classe économique, classe affaires, seconde classe et première classe.

Culture populaire 
 La classe peut signifier l'élégance, la distinction.
 « La Classe » est un surnom donné à l'acteur italien Aldo Maccione.
 La Classe est une émission télévisée diffusée sur France 3 de  à .
 La Classe est une série américaine produite par Warner Bros. Television, diffusée de 2006 à 2007 sur CBS.
 La Classe américaine, ou Le Grand détournement, est un film de 1993, détournement de films américains.
 La « classe américaine » est une expression popularisée par le précédent film.

Divers 
 Une classe de personnage, dans les jeux, représente un ensemble de joueur dont les avatars sont caractérisés par les mêmes aptitudes.
 Une classe de conscrits, désigne l'ensemble des jeunes d'un pays appelés au service militaire nés la même année. Par exemple, en France, la classe portait le millésime plus vingt ans de l'année de naissance : exemple, la « classe 1919 » comprenait tous les jeunes gens nés en 1899. Dans certaines communes françaises, une photographie était prise, chaque année. Au pluriel, le mot classes désigne la période d'instruction des appelés ou volontaires. Les jeunes recrues y reçoivent leur formation militaire, et, dans la Marine, une formation maritime.
 Dans un établissement scolaire, une classe peut être :
 un groupe d'élèves — également appelé « section » — comprenant entre une quinzaine et une quarantaine d'individus ;
 une salle de l'établissement scolaire où cette section reçoit ses cours.

Toponymie 
 Classe est le port de Ravenne en Italie.

Patronyme 
Léon-Paul Classe, évêque français

Sigle 
 CLASSE (Coalition Large de l'ASSÉ (Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante)) : coalition syndicale étudiante de grève qui lutte contre la hausse des frais de scolarité au Québec. A été créé pour, et se dissoudra de facto à la fin de la grève générale illimitée enclenchée en .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
Les articles qui suivent introduisent aussi une notion de classe.
 Classification
 Classification décimale de Dewey
 Type spectral
 Hiérarchie de Chomsky
 

Homonymie de titre